Писачи има више значења:

 Писачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Писачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику